Het Woord (standbeeld), een standbeeld van Idel Ianchelevici op de Grote Markt van Sint-Niklaas
 Het woord (film), een Deense film uit 1955
 Het Woord, metaforische voorstelling van Jezus in het Evangelie volgens Johannes

Zie ook 
 Woord